Pescarolo est un nom de famille, un nom de lieu, un nom d'entreprise et de marque automobile.

Patronyme 

 Henri Pescarolo (né en 1942), pilote automobile, constructeur de prototypes et directeur d'écurie de course ;
 Natalino Pescarolo (1929-2015), évêque de Cuneo.

Toponyme 

 Pescarolo ed Uniti, commune italienne de la province de Crémone en Lombardie (Italie).

Nom d'entreprise 
 Pescarolo Sport, constructeur de Sport-prototypes et écurie française de sport automobile de 2000 à 2010.
 Pescarolo Team, écurie française de sport automobile fondée en 2010, ayant pris la suite de Pescarolo Sport.

Modèles automobiles 
 Pescarolo C60, barquette de course créée en 2004 à partir de la Courage C60.
 Pescarolo 01, barquette de course développée en 2007.
Peugeot 607 Pescarolo, une voiture-concept de 400 ch présentée en 2000.